Эннмари Мол (, родилась 13 сентября 1958 года в местечке Schaesberg, которое сейчас входит в муниципалитет Ландграф нидерландской провинции Лимбург) — нидерландский этнограф и философ. Профессор антропологии тела в университете Амстердама, Нидерланды.

Биография 
Эннмари Мол училась в университете Утрехта, где получила степень магистра по медицине и философии. Во время работы над докторской диссертацией изучала антропологию, социологию и философию в Париже, в университетах Маастрихта и Амстердама. В 1989 году она получила степень доктора философии в Университете Гронингена.

Обладатель гранта Европейского исследовательского совета в 2010 году по проекту «The Eating Body in Western Practice and Theory». Развивает акторно-сетевое и феминистское понимание науки, технологий и медицины. В своих ранних работах исследовала перформативность практик здравоохранения, рассматривала, какие реалии генерируются в этих практиках, и как различия в практиках порождают различие реалий.

В 2012 году Эннмари Мол была удостоена нидерландской премии Спинозы.

Эннмари Мол сотрудничала с рядом учёных, включая Джона Ло.

Признание 
 в 2004 году получила премию Людвика Флека, присуждаемую Обществом социальных исследований науки (4S), за книгу «The Body Multiple».
 В 2012 году получала Премию Спинозы, присуждаемую Нидерландским советом научных исследований.

Публикации 
 with Marc Berg (ed.), Differences in medicine : unraveling practices, techniques, and bodies, Durham, NC, Duke University Press, 1998.
 with John Law (ed.), Complexities : social studies of knowledge practices, Durham, NC, Duke University Press, 2002. ISBN 978-0-8223-2831-5
 The Body Multiple: ontology in medical practice, Durham, NC, Duke University Press, 2002. ISBN 0-8223-2902-6
 The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice, Oxford, Routledge Press, 2008. ISBN 0-415-45343-7
 S. Abrahamsson & A. Mol (2014). Foods. In P. Adey, D. Bissell, K. Hannam, P. Merriman & M. Sheller (Eds.), The Routledge handbook of mobilities (Routledge handbooks) (pp. 278—287). London [etc.]: Routledge.
 A. Mol (2015). Who knows what a woman is… On the differences and the relations between the sciences  // Medicine Anthropology Theory. Vol 2. № 1. 57-75.
 A. Mol (2013). Mind your plate! The ontonorms of Dutch dieting. Social Studies of Science, 43(3), 379—396.
 Frank Heuts & A. Mol (2013). What Is a Good Tomato? A Case of Valuing in Practice. Valuation Studies, 1(2), 125—146.
 E. Yates-Doerr & A. Mol (2012). Cuts of meat: disentangling Western natures-cultures. Cambridge Anthropology, 30(2), 48-64.
 J. Law & A. Mol (2011). Veterinary realities: what is foot and mouth disease? Sociologia Ruralis, 51(1), 1-16.
 A. Mann, A. Mol, P. Satalkar, A. Savirani, N. Selim, M. Sur & E. Yates-Doerr (2011). Mixing methods, tasting fingers: notes on an ethnographic experiment. HAU : Journal of Ethnographic Theory, 1(1), 221—243.
 A. Mol (2010). Actor-Network Theory: sensitive terms and enduring tensions. Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft, 50, 253—269.
 A. Mol (2010). Freedom or socks: market promises versus supportive care in diabetes treatment. In C. Patton (Ed.), The rebirth of the clinic: places and agents in contemporary health care (pp. 99-120). Minneapolis: Minnesota University Press.
 A. Mol (2010). Care and its values: good food in the nursing home. In A. Mol, I. Moser & A.J. Pols (Eds.), Care in practice: on tinkering in clinics, homes and farms (VerKorperungen, 8) (pp. 215—234). Bielefeld: Transcript Verlag.
 A. Mol, I. Moser & A.J. Pols (2010). Care: putting practice into theory. In A. Mol, I. Moser & J. Pols (Eds.), Care in practice: on tinkering in clinics, homes and farms (VerKorperungen, 8) (pp. 7-26). Bielefeld: Transcript Verlag.
 A. Mol (2010). Moderation or satisfaction? food ethics and food facts. In S. Vandamme, S. van de Vathorst & I. de Beaufort (Eds.), Whose weight is it anyway? Essays on ethics and eating (pp. 121—132). Leuven: Acco Academic.
 A. Mol (2009). Ce que soigner veur dire: repenser le libre choix du patient (Collection Sciences sociales). Paris: Presses des Mines.
 A. Mol (2009). Good taste: the embodied normativity of the consumer-citizen. Journal of Cultural Economy, 2(3), 269—283.
 R. Struhkamp, A. Mol & T. Swierstra (2009). Dealing with independence: doctoring in physical rehabilitation practice. Science, Technology, & Human Values, 34(1), 55-76.
 A. Mol & C. Karayalcin (2008). ‘Evidence’ is niet genoeg; kanttekeningen uit de praktijk van de acute psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50(6), 359—364.
 J. Law & A. Mol (2008). The Actor Enacted. Cumbria Sheep in 2001. In C. Knappet & L. Malafouris (Eds.), Material Agency. Towards a non-Antropocentric Approach (pp. 57-77). Springer.
 A. Mol (2008). I eat an apple. On theorising subjectivities. Subjectivity, 2008(22), 28-37.
 J. Law & A. Mol (2008). El actor-actuado: La oveja de la Cumbria en 2001. Politica y Sociedad, 45(3).
 J. Law & A. Mol (2008). Globalisation in Practice: on the Politics of Boiling Pigswill. Geoforum, 39(1), 133—143.
 M. de Laet & A. Mol (2006). La Zimbabwe Bush Pump. Meccanica di una tecnologica fluida. In A. Mattozi (Ed.), Il senso degli oggetti tecnici (pp. 150—219). Meltemi.
 A. Mol (2006). Proving or Improving: On Health Care Research as a Form of Self-Reflection. Qualitative Health Research, 16(3), 405—414.
 A. Mol & J. Law (2005). Boundary Variations: an Introduction. Environment and Planning D: Society and Space, 23(5), 637—642.
 A. Mol & J. Law (2004). Embodied Action, Enacted Bodies. The Example of Hypoglycaemia. Body & Society, 10(2-3), 43-62.
 J. Law & A. Mol (2002). Local entanglements and utopian moves; an inquiry into train accidents. The Sociological Review, 2002, 82-105.
 H Harbers, A. Mol & A. Stollmeijer (2002). Food Matters. Arguments for an Ethnography of Daily Care. Theory, Culture and Society, 19(5-6), 207—226.
 A. Mol (2002). The Body Multiple. Ontology in Medical Practice. Durham: Duke University Press.
 A. Mol (2002). Cutting Surgeons, Walking Patients. Some Complexities involved in Comparing. In J Law & A. Mol (Eds.), Complexities (pp. 218—257). Durham: Duke University Press.
 Law, John and Mol, Annemarie (2002) Local entanglements and utopian moves : an inquiry into train accidents. In: Utopia and organizations. Centre for Science Studies Lancaster University, Oxford, pp. 82-105. ISBN 9781405100724
 J. Law & A. Mol (2001). Situating technoscience: an inquiry into spatialities. Environment and Planning D — Society & Space, 19, 609—621.
 M. de Laet & A. Mol (2000). The Zimbabwe Bush Pump. Mechanics of a Fluid Technology. Social Studies of Science, 2000, 225—263.
 A. Mol (2000). What Diagnostic Devices Do. The Case of Blood Sugar Measurement. Theoretical Medicine and Bioethics, 2000, 9-22.
 A. Mol (2000). Pathology and the clinic: an ethnographic presentation of two atheroscleroses. In M. Lock, A. Young & A. Cambrosio (Eds.), Intersections: Living and Working with the New Medical Technologies (pp. 82-102). Cambridge: Cambridge University Press.
 A. Mol (1999). Ontological Politics. A word and some questions. In J Law & J Hassard (Eds.), Actor Network Theory and after (pp. 74-89). Blackwell Publishers.
 A. Lettinga & A. Mol (1999). Clinical specificity and the non-generalities of science. On Innovation Strategies for Neurological Physical Therapy. Theoretical Medicine and Bioethics, 1999, 517—535.
 A. Mol (1998). Lived reality and the multiplicity of norms: a critical tribute to George Canguilhem. Economy and Society, 27(2/3), 274—284.
 J. Law & A. Mol (1998). Metrics and Fluids. Notes on Otherness. In R. Cia (Ed.), In the realm of organization. Essays for Robert Cooper (pp. 20-38). London: Routledge.
 A. Mol (1998). Missing Links, Making Links. On the performance of some atheroscleroses. In M Berg & A. Mol (Eds.), Differences in Medicine. Durham: Duke University Press.
 A. Mol & J. Mesman (1996). Neonatal Food and the Politics of Theory. Social Studies of Science, 26(2), 419—444.
 A. Mol & B. Elsman (1996). Detecting disease and designing treatment. Duplex and the diagnosis of diseased leg vessels. Sociology of Health and Illness, 18(5), 609—631.
 J. Law & A. Mol (1995). Notes on materiality and sociality. The Sociological Review, 1995, 274—294.
 S. Hirschauer & A. Mol (1995). Shifting sexes, moving stories. Constructivist/feminist dialogues. Science, Technology, & Human Values, 1995, 368—385.
 A. Mol & M Berg (1994). Principles and Practices of Medicine. The co-existence of various anemias. Culture, Medicine and Psychiatry, 18, 247—265.
 A. Mol & J. Law (1994). Regions, Networks and Fluids: Anemia and Social Topology. Social Studies of Science, 24, 641—671.
 A. Mol (1993). What is New? Doppler and its Others. An Empirical Philosophy of Innovations. In I. Lowy (Ed.), Medicine and Change. Historical and Sociological Studies of Medical Innovation (pp. 107—125). Paris: Les Editions INSERM.
 A. Mol & A. Lettinga (1992). Bodies, Impairments and the Social Constructed. The case of hemiplegia. In J. Lachmund & G. Stollberg (Eds.), The Social Construction of Illness (pp. 163—171). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 A. Mol & P van Lieshout (1989). Ziek is het woord niet. Over medicalisering, normalisering en de veranderende taal van huisartsgeneeskunde en geeste¬lijke gezondheidszorg, 1945—1985. Nijmegen: SUN.

Публикации на русском языке 
 Мол, Аннмари. Множественное тело: онтология в медицинской практике / перев. с англ. под ред. Александра Писарева и Станислава Гавриленко. — М. : Hyle Press, 2018.
 Лаэт М., Мол А. Зимбабвийский втулочный насос: механика текучей технологии. // Логос, 2015 № 2. С. 171—232.
 Мол А., Ло Д. Воплощенное действие, воплощенный тела: пример гипогликемии. // Логос, 2015 № 2. С. 233—262.
 Аннмари Мол. Множественное тело / Пер. с англ. И.Напреенко // Социология власти. 2015. № 1. С. 232—247.

Интервью 
 Подоплеки и истории. Интервью с Аннмари Мол / перевод Веры Гусейновой // Портал syg.ma 13 декабря 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница Эннмари Мол на сайте Университета Амстердама
 Презентация книги Аннмари Мол «Множественное тело» в Институте философии РАН (13.03.2018).

Философы Нидерландов
Философы XX века
Философы XXI века
Этнографы
Этнографы XX века
Этнографы XXI века
Учёные Нидерландов
Акторно-сетевая теория
Антропологи XX века
Антропологи XXI века
Антропологи Нидерландов
Деятели феминизма Нидерландов
Социологи Нидерландов
Педагоги Нидерландов
Родившиеся в провинции Лимбург (Нидерланды)
Персоналии:Лимбург (Нидерланды)
Лауреаты премии Людвика Флека
Преподаватели Амстердамского университета
Исследователи науки и технологий (STS)
Социологи по алфавиту
Лауреаты премии Спинозы
Философы-феминистки